|-
| 129601 - ||  || 21 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129602 - ||  || 22 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129603 - ||  || 22 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129604 - ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129605 - ||  || 30 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129606 - ||  || 26 noiembrie 1997 || La Silla || 
|-
| 129607 - ||  || 30 noiembrie 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 129608 - ||  || 24 decembrie 1997 ||  || 
|-
| 129609 ||  || 31 decembrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 129610 - ||  || 5 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129611 - ||  || 1 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129612 - ||  || 1 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129613 - ||  || 24 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129614 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129615 - ||  || 18 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129616 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129617 - ||  || 30 ianuarie 1998 ||  || , 
|-
| 129618 - ||  || 24 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 129619 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129620 ||  || 1 martie 1998 ||  || 
|-
| 129621 - ||  || 2 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129622 - ||  || 22 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129623 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129624 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129625 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129626 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129627 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129628 - ||  || 19 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129629 - ||  || 22 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129630 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129631 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129632 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129633 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129634 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129635 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129636 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129637 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129638 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129639 - ||  || 20 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129640 - ||  || 19 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129641 - ||  || 22 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129642 - ||  || 19 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129643 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129644 - ||  || 23 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129645 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129646 - ||  || 27 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129647 - ||  || 1 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129648 - ||  || 18 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129649 - ||  || 18 iunie 1998 ||  || , 
|-
| 129650 - ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129651 - ||  || 25 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129652 - ||  || 24 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 129653 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129654 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129655 - ||  || 20 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129656 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129657 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129658 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129659 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129660 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129661 - ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129662 - ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129663 - ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129664 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129665 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129666 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129667 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129668 - ||  || 28 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129669 - || 1998 RY || 12 septembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129670 - ||  || 12 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129671 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129672 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129673 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129674 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129675 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129676 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129677 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129678 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129679 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129680 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129681 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129682 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129683 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129684 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129685 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129686 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129687 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129688 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129689 - ||  || 16 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129690 - ||  || 16 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129691 - ||  || 16 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129692 - ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129693 - ||  || 23 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129694 - ||  || 25 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129695 - ||  || 25 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129696 - ||  || 19 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129697 - ||  || 19 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129698 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129699 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129700 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-